

Белоруссия 
 Доминиканский монастырь в Орше;

Польша 
 Доминиканский монастырь в Тарнобжеге;

Украина 
 Доминиканский монастырь в Луцке; 
 Доминиканский монастырь во Львове; 
 Доминиканский монастырь в Староконстантинове;